Geri Tamás színművész (Kalocsa, 1995 k.) 
 Geri Tamás labdarúgó (Budapest, 1982)

Jegyzetek